Citroengeranium of citroenpelargonium kan verwijzen naar de volgende planten:

 Citroenpelargonium (Pelargonium crispum)
 Citroenpelargonium (Pelargonium radens)
 Rozenpelargonium (Pelargonium graveolens)